Ride On – singolo degli AC/DC del 1977
 Ride On – album di Christy Moore del 1984
 Ride On – album di Izzy Stradlin del 1999